Pere Gil i Babot, empresari fundador de la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas, i mecenes d'art
 Pere Gil i Estalella (1551-1622), religiós jesuïta català, qualificador de la Inquisició, geògraf i escriptor.
 Pere Gil Moreno, escultor vila-realenc.
 Pere Gil (actor), actor, marit de l'actriu Paquita Ferràndiz i pare de Maife Gil